Iskrowo () ist der Name von Orten in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Iskrowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk (Plattupönen, 1938–1946 Breitflur, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Iskrowo (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Ringels, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)